Quelli di Sanremo – complesso musicale italiano
Quelli di Sanremo – album del 1987
Quelli di Sanremo – album del 1988